Genie puede referirse a:

 Genie, caso de niña feral.
 Genie, moderno lenguaje de programación.